Maria Anna de Portugal (reina de Saxònia) (1843 - 1884).
 Maria Anna de Portugal (gran duquessa de Luxemburg) (1861 - 1942).
 Maria Anna de Portugal (princesa de Thurn und Taxis) (1899 - 1971).
 Maria Anna de Portugal (infanta), casada amb Gabriel d'Espanya.